Blümchen steht für:
 Blümchen (* 1980), deutsche Popsängerin und Schauspielerin, siehe Jasmin Wagner

Blümchen ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Blümchen (* 1936), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Benjamin Blümchen
 Blümchenkaffee
 Blümchentee